Cefa (Pietro) – apostolo di Gesù
Cefa – nome proprio di persona
Cefa – comune della Romania
CEFA (Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura) – organizzazione non governativa